Ульрихс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ульрихс, Карл Генрих (1825—1895) — немецкий адвокат, журналист, писатель и зачинатель движения за права сексуальных меньшинств.
 Ульрихс, Фёдор Юльевич (1808—1878) — российский государственный деятель, тайный советник (1860).
 Ульрихс, Юлий Петрович (1773—1836) — историк, ординарный профессор Московского университета, статский советник. См. также 
 Ульрикс